Рей Мілланд (, 3 січня 1907 — 10 березня 1986) — американський актор та режисер, володар премії «Оскар» за найкращу чоловічу роль у 1946 році.

Фільмографія

Примітки

Посилання 

Кіноактори США
Учасники Другої світової війни
Учасники Другої світової війни зі США
Кінорежисери США
Сценаристи США
Американці валлійського походження
Померли від раку легень
Республіканці Каліфорнії
Натуралізовані громадяни США